Приволье () — село,
Новонадеждинский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320684609. Население по переписи 2001 г. составляет 17 (6/11 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Приволье примыкает к селу Новотроицкое.
На территории села есть пруд.

История 
 1825 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района